Bagrjana bzw. englische Transliteration Bagryana steht für:

 Elisaweta Bagrjana, bulgarische Lyrikerin
 (4400) Bagryana, nach der Lyrikerin benannter Asteroid